Chiles håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Chile. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer. De reguleres af Chiles håndboldforbund. Håndboldlandsholdet kvalificerede sig til VM 2011, efter at de havde vundet en bronzemedalje under Panamerikamesterskabet 2010. Håndboldlandsholdets træner er Luis Capurro. Det var første gang at håndboldlandsholdet deltog under VM.

Holdet reguleres af Chiles håndboldforbund, Federacion Chilena de Handball. Håndboldlandsholdet har aldrig deltaget under Sommer-OL. Det er tilknyttet IHF og PATHF.

Resultater

VM 
  2011: 22.-plads
  2013: 23.-plads
  2015: 23.-plads
  2017: 21.-plads
 / 2019:	16. plads
  2021:	27. plads
 / 2023:	26. plads

Panamerikamesterskabet 

 1981: 7.-plads
 2002: 5.-plads
 2004: 4.-plads
 2006: 6.-plads
 2008: 4.-plads
 2010: .-plads
 2012: .-plads
 2014: .-plads
 2016: .-plads
 2018: .-plads

Syd- og mellemamerikanske mesterskaber 
  2020 - 4. plads	
  2022

Panamerikanske lege

Sommer-OL 
1936-2016: Ikke Kvalificeret

Deltagelse under VM 2011 
Det chilenske håndboldlandshold deltog under VM 2011 i Gruppe D. Den 13. januar spillede de, deres første kamp mod , og tabte 28-18. Mod  tabte de 22-37, mod  tabte de 38-23, mens det endte uafgjort mod  med 29-29, hvilket er et historisk resultat i gruppen. Endelig tabte de til  35-25, hvilket gjorde at det endte sidst i gruppen med kun et point.

 Det spillede gruppe D, i Göteborg mod Sverige, Polen, Sydkorea, Argentina og Slovakiet.

Gruppe D (Göteborg) 

Alle tider et Central European Time (UTC+1)

Kendte spillere 
 Marco Oneto
 Emil Feuchtmann
 Erwin Feuchtmann

Eksterne henvisninger og kilder 

 www.balonmanochile.com 
 Chiles håndboldforbund 
 Sveriges radio: Chile – Handbolls-VM 2011 
 Profil på National Handball Teams.com 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)